Демьян — имя и фамилия:

 Демьян — мужское русское личное имя, вероятно, латинского происхождения.

 Демьян, Вильгельм (1910—1994) — румынский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Демьян, Григорий Васильевич (1929—2013) — украинский историк, фольклорист и общественный деятель.
 Демьян, Иван Константинович (род. 1969) — российский автор-исполнитель, лидер рок-группы «7Б».
 Демьян, Шандор (1943—2018) — венгерский предприниматель.

См. также 
 Демьян Бедный (значения)
 Дамиан (значения)